Demont ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Wolfgang Demont SCI (1880–1964), Apostolischer Vikar von Aliwal
 Geoffrey Demont (* 1991), französischer Squashspieler
 Joseph Laurent Demont (auch: Joseph Laurent de Mont; 1747–1826), französischer General und Politiker mit schweizerischen Wurzeln
 Ulrich de Mont (Demont; 1624–1692), römisch-katholischer Bischof des Bistums Chur
 Virginie Demont-Breton (1859–1935), französische Malerin

DeMont ist der Familienname von:

 Rick DeMont (* 1956), US-amerikanischer Schwimmer